Podział administracyjny Chorwacji – Chorwacja podzielona jest na 20 żupanii (chorw.: županija, wł.: regione) i jedno miasto wydzielone – Zagrzeb.

Dane statyczne chorwackich żupanii oraz miasta Zagrzeb według danych z roku 2011.

Przypisy